Алексе́й Никола́евич Злы́днев (род. 23 мая 1980, Смоленск) — российский футболист, полузащитник (ранее — нападающий).

Карьера 
Воспитанник СДЮШОР «Спартак» Москва.

Дебютировал в основном составе «Спартака» домашнем матче 1/8 Кубка России против «Кубани» 21 марта 1998 года: на 81-й минуте 17-летний Злыднев вышел на поле вместо Егора Титова. В чемпионате России впервые появился на поле 17 апреля 1999 года в матче «Спартак» — «Шинник», заменив Василия Баранова.

В 2001 году перешёл в «Ростсельмаш». В 2003 году выступал за резервный состав элистинского «Уралана». Участвовал в двух матчах Кубка Премьер-лиги.

В 2004 году присоединился к клубу «Орёл», стал капитаном команды и лучшим игроком 2005 года.

В 2006 году перешёл в «Терек», но за основную команду не играл. В 2007 и 2008 годах на профессиональном уровне не выступал. В 2009 году играл за клуб «Ставрополье-2009».

Достижения 
 Обладатель Кубка России (1): 1997/98

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Русичи-Орёл»
Игроки ФК «Ставрополье-2009»